Bogdan Bogdanović peut désigner :
 Bogdan Bogdanović, (1922-2010), architecte, homme politique et écrivain serbe ;
 Bogdan Bogdanović,  (1992- ), joueur serbe de basket-ball.